Рафаел Паскасио Гамбоа има више значења:

 Рафаел Паскасио Гамбоа (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рафаел Паскасио Гамбоа (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику